Мари Кроус () — французский математик, жившая в XVII веке.

Имея скромное происхождение, Мари получила образование как писательница и педагог, обучившись у Шарлотты-Роз де Комон ла Форс. Она уже имела публикации к 1636 году, а к 1641 году она опубликовала исследование по десятичной системе, которую посвятила «шафраноцветной принцессе», племяннице кардинала Ришельё — мадам де Комбалет, герцогине Аквиньона и известному меценату, другу Марена Мерсенна. Несмотря на это, она не была признана учёной женщиной, и её не цитировали наиболее заметные учёные тех лет.

Её работа представила две фундаментальные инновации: десятичный разделитель (сегодня называется virgule на французском языке), отделяющую мантиссу от десятичной части, а также использование нуля в десятичной части в указание отсутствия разряда; тем самым она придала форму современному отображеню десятичных чисел в метрической системе. Также она называла нули нулями, как то делали немцы.

Талантливая в писательстве так же, как в математике, она разработала, среди прочего, метод Песталоцци и то, что она называла конфессиональным разделением, которое имеет большую полезность для вычислений в уме, особенно в отношении «правила трёх» («золотого правила»).

В предисловии к своей работе Кроус благодарит покровительницу за то, что она, «подобно Богу возвышает простых и скромных», к которым и сама Мари «относится», по «простодушному признанию». Однако она не приписывает ей заслугу сделанной работы; в Abrégé recherche она указывает, что сделала свою работу «чтобы дать спокойствие таким же молодым женщинам, кто практикует в этой науке, как для необходимости ведения дел, как и для удовлетворения их духа».

Математик Олри Теркем выразил сожаление, что её имя до сих пор не было дано улице в Париже. Совсем недавно  посвятила Кроус часть своей статьи «Neither public nor private: mathematics in early modern France».

Примечания

Литература 
 Abrégée recherche de Marie Crous, pour tirer la solution de toute proposition d’arithmétique, dépendantes des règles y contenues; avec quelques propositions sur les changes, escomptes, intérêt, compagnie, associations, paiements, départements de deniers, mélanges, bureau des monnaies et toisages, divisé en trois parties. ENsemble un avis sur les dixmes ou dixièmes du sieur Stevin, à Paris, chez Jacques Auvray. 1661
 M. Олри Теркем, publié par T. Bachelier, article sur Marie Crous p. 200 et seq. Ou Nouvelles annales de mathématiques, Volume 14 p. 200 et seq (1852)
 Georges Maupin, '' Opinions et curiosités touchant la mathématique (deuxième série)] d’après les ouvrages français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, édité à Paris chez Naud (1898). pp. 230—243

 Ссылки 
 Catherine Goldstein''. [http://www.math.jussieu.fr/~cgolds/Places-Goldstein.pdf  Neither public nor private: mathematics in early modern France

Женщины-математики Франции
Персоналии Франции XVII века
Математики по алфавиту